Chopper kan henvise til flere emner:

Chopper (redskab) - et primitivt stenredskab
Chopper (motorcykel) - en type motorcykel